Tre unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Nereus:

  – piroscafo a elica varato nel 1863 e radiato nel 1865.
  – carboniera della classe Proteus, varata nel 1913 e radiata nel 1922.
  – nave appoggio sommergibili della classe Fulton, varata nel 1943 e radiata nel 1971.